Sebi ist:
 der Name eines Ortsteils von Niederndorf in Tirol (Österreich)
 eine Koseform des Vornamens Sebastian
 eine Koseform des Vornamens Sabine
 eine alemannische Variante des Vornamens Josef